Flemington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Flemington (Georgia)
 Flemington (Missouri)
 Flemington (New Jersey), de grootste plaats van deze naam
 Flemington (Pennsylvania)
 Flemington (West Virginia)